0 (cijfer), een cijfer
0 (getal), een getal
het neutrale element van de optelling
0 (jaar), het fictieve nuljaar in de jaartelling
het null-karakter, een ASCII-stuurcode, afgekort NUL
nuldraad, de draad van het lichtnet die theoretisch een niveau van nul volt t.o.v. aarde heeft
Nederlandse Nul-beweging, een Nederlandse kunstgroep
een modelbouwschaal, zie lijst van modelspoorschalen
Bloedgroep 0, ook bloedgroep O genoemd

Zie ook
Delen door nul
Zero (doorverwijspagina)

Nul